Giovanni Rivera (Alessandria, Itàlia, 13 d'agost de 1943), conegut com a Gianni Rivera, és un exfutbolista italià que ocupava la posició de migcampista. Va ser internacional absolut per la selecció de futbol d'Itàlia en 60 ocasions, amb la qual es va proclamar campió d'Europa l'any 1968.

Trajectòria

Palmarès 
 1 Eurocopa: 1968 (Itàlia)
 2 Lliga de Campions de la UEFA: 1963 i 1969 (Milan)
 2 Recopa d'Europa de futbol: 1968 i 1973 (Milan)
 1 Copes Intercontinental: 1969 (Milan)
 3 Scudetto: 1962, 1968 i 1979 (Milan)
 1 Màxim golejador de la lliga italiana de futbol: 1973 (Milan)
 4 Pilota d'Or: 1969 (Milan)

Galeria

Estadístiques 
Font:

Font:

Referències 

Campions de l'Eurocopa de futbol
Diputats al Parlament Europeu en representació d'Itàlia
Diputats italians
Esportistes italians als Jocs Olímpics d'estiu de 1960
Futbolistes de l'AC Milan
Futbolistes internacionals amb Itàlia de la dècada de 1960
Futbolistes internacionals amb Itàlia de la dècada de 1970
Futbolistes piemontesos
Guanyadors de la Pilota d'or
Membres de la Democrazia Cristiana
Persones d'Alessandria